Žižkova kasárna jsou různé objekty, které oficiálně nebo tradicí získaly pojmenování po husitském hejtmanu Janu Žižkovi z Trocnova:
 Žižkova kasárna (České Budějovice) – novodobě také označovaná jako Žižkárna
 Žižkova kasárna (Hradec Králové) – také známá jako pěchotní kasárna
 Žižkova kasárna (Jindřichův Hradec)
 Žižkova kasárna (Karlín) – také známá jako Karlínská kasárna
 Žižkova kasárna (Písek)
 Žižkova kasárna (Prachatice)
 Žižkova kasárna (Terezín) – kasárna také zvána Velká pěchotní či Drážďanská